

Patronyme 

 André Berland (1940-), un historien et biographe français ;
 Emmanuel Berland (1957-), un poète français ;
 François Berland (1958-), un acteur français ;
 Jacques Berland (1918-1999), un peintre français ;
 Lucien Berland (1888-1962), un entomologiste et arachnologiste français ;
 Pey Berland (v. 1370-1458), un homme d'Église français, archevêque de Bordeaux ;
 Roland Berland (1945-), un coureur cycliste français ;
 Yvon Berland (1951-), un médecin et président d'université.

Toponyme 
 Berland est village de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, en Isère (région Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Patronyme français